1982 Голяма награда на Франция е 32-рото състезание за Голямата награда на Франция и единадесети кръг от сезон 1982 във Формула 1, провежда се на 25 юли 1982 година на пистата Пол Рикар, Франция.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Франция